Deze hits werden in 2022 door MNM gekozen als MNM-Big Hit.

Statistieken

Meeste Big Hits per land

Zie ook 
Vorige jaren: 
 Lijst van MNM-Big Hits in 2021
 Lijst van MNM-Big Hits in 2020
 Lijst van MNM-Big Hits in 2019
Volgend jaar:
 Lijst van MNM-Big Hits in 2023

MNM-Big Hits in 2022
Muziek in 2022
MNM